|-
| 3201 Sijthoff || 6560 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3202 Graff || A908 AA || 3 ianuarie 1908 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 3203 Huth || 1938 SL || 18 septembrie 1938 ||  || 
|-
| 3204 Lindgren || 1978 RH || 1 septembrie 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3205 Boksenberg ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 3206 Wuhan ||  || 13 noiembrie 1980 ||  || 
|-
| 3207 Spinrad ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3208 Lunn || 1981 JM || 3 mai 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3209 Buchwald ||  || 24 ianuarie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3210 Lupishko ||  || 29 noiembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3211 Louispharailda || 1931 CE || 10 februarie 1931 ||  || 
|-
| 3212 Agricola ||  || 19 februarie 1938 || Turku || 
|-
| 3213 Smolensk || 1977 NQ || 14 iulie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3214 Makarenko ||  || 2 octombrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 3215 Lapko || 1980 BQ || 23 ianuarie 1980 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 3216 Harrington || 1980 RB || 4 septembrie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3217 Seidelmann || 1980 RK || 2 septembrie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3218 Delphine || 6611 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3219 Komaki || 1934 CX || 4 februarie 1934 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3220 Murayama || 1951 WF || 22 noiembrie 1951 || Nice || 
|-
| 3221 Changshi ||  || 2 decembrie 1981 ||  || 
|-
| 3222 Liller || 1983 NJ || 10 iulie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3223 Forsius || 1942 RN || 7 septembrie 1942 || Turku || 
|-
| 3224 Irkutsk ||  || 11 septembrie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3225 Hoag || 1982 QQ || 20 august 1982 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 3226 Plinius || 6565 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3227 Hasegawa || 1928 DF || 24 februarie 1928 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3228 Pire || 1935 CL || 8 februarie 1935 ||  || 
|-
| 3229 Solnhofen || A916 PC || 9 august 1916 || Hamburg-Bergedorf || 
|-
| 3230 Vampilov || 1972 LE || 8 iunie 1972 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3231 Mila ||  || 4 septembrie 1972 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 3232 Brest || 1974 SL || 19 septembrie 1974 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 3233 Krišbarons ||  || 9 septembrie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3234 Hergiani ||  || 31 august 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3235 Melchior ||  || 6 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 3236 Strand ||  || 24 ianuarie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3237 Victorplatt ||  || 25 septembrie 1984 || Palomar || J. Platt
|-
| 3238 Timresovia ||  || 8 noiembrie 1975 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3239 Meizhou ||  || 29 octombrie 1978 ||  || 
|-
| 3240 Laocoon ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 3241 Yeshuhua ||  || 28 noiembrie 1978 ||  || 
|-
| 3242 Bakhchisaraj ||  || 22 septembrie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3243 Skytel || 1980 DC || 19 februarie 1980 ||  || 
|-
| 3244 Petronius || 4008 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3245 Jensch ||  || 27 octombrie 1973 ||  || F. Börngen
|-
| 3246 Bidstrup ||  || 1 aprilie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3247 Di Martino || 1981 YE || 30 decembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3248 Farinella || 1982 FK || 21 martie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3249 Musashino ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 3250 Martebo || 1979 EB || 6 martie 1979 ||  || 
|-
| 3251 Eratosthenes || 6536 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3252 Johnny ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3253 Gradie ||  || 28 aprilie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3254 Bus || 1982 UM || 17 octombrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3255 Tholen || 1980 RA || 2 septembrie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3256 Daguerre ||  || 26 septembrie 1981 || Anderson Mesa || , 
|-
| 3257 Hanzlík || 1982 GG || 15 aprilie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3258 Somnium || 1983 RJ || 8 septembrie 1983 ||  || P. Wild
|-
| 3259 Brownlee ||  || 25 septembrie 1984 || Palomar || J. Platt
|-
| 3260 Vizbor ||  || 20 septembrie 1974 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 3261 Tvardovskij ||  || 22 septembrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3262 Miune || 1983 WB || 28 noiembrie 1983 ||  || T. Seki
|-
| 3263 Bligh || 1932 CN || 5 februarie 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3264 Bounty || 1934 AF || 7 ianuarie 1934 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3265 Fletcher ||  || 9 noiembrie 1953 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3266 Bernardus || 1978 PA || 11 august 1978 || La Silla || 
|-
| 3267 Glo || 1981 AA || 3 ianuarie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3268 De Sanctis || 1981 DD || 26 februarie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 3269 Vibert-Douglas ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3270 Dudley || 1982 DA || 18 februarie 1982 || Palomar || C. S. Shoemaker, S. J. Bus
|-
| 3271 Ul || 1982 RB || 14 septembrie 1982 || La Silla || 
|-
| 3272 Tillandz ||  || 24 februarie 1938 || Turku || 
|-
| 3273 Drukar ||  || 3 octombrie 1975 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 3274 Maillen ||  || 23 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 3275 Oberndorfer ||  || 25 aprilie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3276 Porta Coeli ||  || 15 septembrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3277 Aaronson ||  || 8 ianuarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3278 Běhounek || 1984 BT || 27 ianuarie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3279 Solon || 9103 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3280 Grétry || 1933 SJ || 17 septembrie 1933 ||  || 
|-
| 3281 Maupertuis || 1938 DZ || 24 februarie 1938 || Turku || 
|-
| 3282 Spencer Jones || 1949 DA || 19 februarie 1949 ||  || 
|-
| 3283 Skorina ||  || 27 august 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3284 Niebuhr || 1953 NB || 13 iulie 1953 ||  || 
|-
| 3285 Ruth Wolfe ||  || 5 noiembrie 1983 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 3286 Anatoliya || 1980 BV || 23 ianuarie 1980 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 3287 Olmstead ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3288 Seleucus || 1982 DV || 28 februarie 1982 || La Silla || 
|-
| 3289 Mitani || 1934 RP || 7 septembrie 1934 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3290 Azabu ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3291 Dunlap ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 3292 Sather || 2631 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3293 Rontaylor || 4650 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3294 Carlvesely || 6563 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3295 Murakami || 1950 DH || 17 februarie 1950 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3296 Bosque Alegre || 1975 SF || 30 septembrie 1975 ||  || 
|-
| 3297 Hong Kong ||  || 26 noiembrie 1978 ||  || 
|-
| 3298 Massandra ||  || 21 iulie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3299 Hall ||  || 10 octombrie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 3300 McGlasson || 1928 NA || 10 iulie 1928 ||  || 
|-